Århus spårväg kan syfta på:

Århus hästspårväg – en tidigare spårväg (1884-95) i Århus, Danmark
Århus spårväg (1904-71) – en tidigare spårväg i Århus, Danmark
Aarhus Letbane – en planerad snabbspårväg i Århus, Danmark

Se även
Spårväg i Danmark